Сере́бряные Ла́сточки () — аэробатическая команда Воздушного корпуса Ирландии. Команда была основана в 1986 году в составе трёх CM.170 Fouga Magister; в 1987 году был добавлен четвёртый аппарат.

Международный дебют эскадрона состоялся 26 июля 1990 года на британской аэробазе Броуди.

Самым активным годом команды был 1997; однако, в 1998 году самолёты, используемые ими, были сняты с вооружения, что стало причиной прекращения активности команды.

Помимо логотипа, на самолётах команды не было опознавательных цветов; логотип же время от времени менялся.

Примечания

Ссылки 
 

Вооружённые силы Ирландии